Cette liste présente les 110 membres de la  législature du Landtag de Hesse au moment de leur élection le  lors des élections régionales de 1995 en Hesse. Elle présente les élus du land et précise si l'élu a été élu dans le cadre d'une des 55 circonscriptions de manière directe, ou par le scrutin proportionnel de Hare.

Répartition des sièges

Élus

Voir aussi

Articles connexes 
 Landtag de Hesse
 Élections régionales de 1995 en Hesse
 Cabinet Eichel II

14